Isidore Cuminal (1863-1938), journaliste et homme politique français.
 Jean Cuminal (1923-1996), prélat catholique français.